Крти може бити:

 Крти (Бузет), насељено мјесто града Бузета, Истарска жупанија, Република Хрватска
 Крти (Раковњик), насељено мјесто у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република